Chahe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chahe (socken i Kina, Sichuan), 
 Chahe (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar